Гуляк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гуляк Володимир Костянтинович (1912—1941) — діяч ОУН.
 Гуляк Володимир Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуляк Іван
 Гуляк Юліан Костянтинович (1915—1944) — діяч ОУН.
 Гуляк Олег Вікторович (*1972) — начальник Одеської військової академії.
 Гуляк Степан — підприємець у Бучачі, Канаді, вояк дивізії «Галичина».

Українські прізвища